Sehorn ist der Familienname folgender Personen:

 Jason Sehorn (* 1971), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Marshall Sehorn (1934–2006), US-amerikanischer Musiker